

Persone
 Taiji Sawada, meglio noto con lo pseudonimo di Taiji – bassista della band X Japan
 Huang Taiji, meglio conosciuto con l'appellativo Abahai (1592-1643) – politico e condottiero cinese
 Seo Taiji, pseudonimo di Jung Hyun-chul (1972) – cantante, musicista e compositore sudcoreano

Geografia
 Taiji – comune del Distretto di Higashimuro, in Giappone

Altro
 Taiji (o Tai Chi) – secondo stato di manifestazione del Tao nella cosmologia taoista
 Taijiquan – arte marziale interna di origine cinese
 Taijitu – simbolo taoista rappresentante la fase cosmologica Taiji